A természetes neodímium (Nd) öt stabil – 142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd és 148Nd, melyek közül a leggyakoribb a 142Nd (természetes izotópgyakorisága 27,2%) – és 2 radioaktív izotópból (144Nd és 150Nd) áll. Mindezidáig összesen 33 radioaktív izotópját írták le, közülük a legstabilabb a 144Nd (alfa-bomló, felezési ideje 2,29 év) és a 150Nd (kettős béta-bomló, 7 év). A többi izotóp felezési ideje 11 napnál rövidebb, a többségé a 70 másodpercet sem éri el. 13 magizomerje ismert, közülük a legstabilabbak a 139mNd (t1/2 5,5 óra), a 135mNd (t1/2 5,5 perc) és a 133m1Nd (t1/2 ~70 másodperc).

A leggyakoribb stabil izotópnál (142Nd) könnyebbek elsősorban elektronbefogással és pozitronemisszióval bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire prazeodímium, az utóbbiaknál főként prométium.

Standard atomtömeg: 144,242(3) u

Táblázat

Megjegyzések
 A megadott izotóp-összetétel a kereskedelmi minták nagy részét jellemzi, de lehetnek kivételek.
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Neodímium